L'annexe IV de la MARPOL (de MARine POLlution : pollution marine) concerne la prévention de la pollution par les systèmes sanitaires (eaux noires) des navires.

Lien externe 
  site de l'OMI (Organisation maritime internationale) 

Droit international de l'environnement
Droit maritime
Pollution marine